Depew kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Depew (New York)
 Depew (Oklahoma)